Высшее образование в России — в Российской Федерации: подготовка специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа высших школах, а также сегмент профессионального образования, осуществляющий подобную подготовку.
 Высшее образование в России (журнал) — журнал издательства МГУП имени Ивана Федорова.